Масо () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Масо, Рафаэль, каталонский архитектор первой половины XX века, работавший преимущественно в родном городе Жирона.
 Масо, Сабина (род. 1997) — колумбийский боец смешанных единоборств выступающая в наилегчайшем весе.
 Мартинес дель Масо, Хуан Батиста (1612—1667) — испанский художник эпохи барокко.

Топоним 
 Ла-Масо, муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.

См. также 
 Мас
 Маса